Грабовец () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1338 года.

География 
Село расположено в северной части края, на левом берегу реки Топли, к востоку от автодороги . Абсолютная высота — 232 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 7,85 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Грабовца составляла 513 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии